Кадер Хан
(;
22 октября 1937 — 31 декабря 2018) — индийский  и . Как актёр снялся в более 300 фильмах, начиная с «Камень на сердце» в 1973 году. Как сценарист написал диалоги к двум сотням кинолент. Отмечен тремя премиями Filmfare в различных категориях.

Биография 
Хан родился и вырос в Каматипуре, и впоследствии использовал свой опыт для написания сценариев. Ещё в детстве он был замечен театральным деятелем Ашрафом Ханом и начал выступать на сцене, а позднее сочинять пьесы.

Как автор диалогов Хан дебютировал в фильме Jawani Diwani (1972), которые написал всего за четыре часа по просьбе продюсера Рамеша Бехла из Rose Movies. За эту работу он получил 1500 рупий, а диалоги к фильму Khel Khel Mein (1975) принесли ему уже 10 тыс. рупий. В следующие годы он писал для двух популярнейших кинорежиссёров того времени Манмохана Десаи и Пракаша Мехры, приложив руку к сценариям фильмов «Вечная сказка любви» (1977), «Амар, Акбар, Энтони» (1977), «Носильщик» (1983) и «Ганга, Джамна, Сарасвати» (1988) одного и «Владыка судьбы» (1978), «Сирота» (1981) и «Пьяница» (1984) другого. Он также работал с продюсерскими домами Южной Индии и такими режиссерами, как К. Рагхавендра Рао, К. Бапайя, Дасари Нараяна Рао, Д. Раманайду, создавая сценарии и диалоги для хинди ремейков их фильмов, как Himmatwala (1983), судья Чоудхури (1983), Mawaali (1983), Tohfa (1984), Haisiyat (1984), Naya Kadam (1984), Singhasan (1986). При этом он не только перевел оригинальные фильмы на хинди, но и привнес в них новую обстановку, культуру, контекст и язык севера.

Как актёр Хан дебютировал в драме «Камень на сердце» (1973) с Раджешем Кханна, сыграв небольшую роль помощника прокурора. В 1990-е годы он создал потрясающую комическую пару с Говиндой, особенно «Герой № 1» (1997) или «Жених Раджа» (1998).

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards
Выпускники Османского университета